Кикшеринг (стяжение от кикскутер-шеринг, от англ. kick scooter "самокат", где кик- < англ. kick "толчок ногой", и шеринг < англ. sharing "совместное использование; передача другому" от англ. (to) share "поделиться") — система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом.

Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или по системе «dockless», то есть бесстанционно. Самокат арендуется через мобильное приложение. Оплата осуществляется поминутно или по пакетному тарифу (почасовой, шестичасовой, суточный). После завершения аренды с карты, привязанной к приложению, списываются деньги.

История 

Первым крупным кикшеринговым сервисом в мире стал американский . Его основал бывший вице-президент по развитию Uber Трэвис Вандерзанден, который привлек к стартапу $115 миллионов. Bird запустился в сентябре 2017 года в Санта-Монике, сейчас работает в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Сан-Франциско и других городах США. За первые полгода сервисом воспользовались около 50 тысяч человек, количество случаев аренды за этот период составило около 250 тысяч. К лету 2018 года у компании было 1600 электросамокатов.

В 2017 году в США появились кикшеринги  (Сан-Франциско) и  (Сан-Франциско, Вашингтон, Сан-Диего, Остин). Lime также работает во Франции.

Термин «кикшеринг» 
Термин «кикшеринг» происходит от английских терминов «kick scooter» (самокат) и «share» (делиться), и по аналогии с каршерингом (краткосрочная аренда автомобилей) обозначает краткосрочную аренду самокатов. До мая 2018 года у этого явления не было названия на русском языке. Первым термин «кикшеринг» начало использовать издание «Трушеринг». Затем его стали употреблять «РБК», «TJournal», «Российская газета», Авто Mail.ru и другие СМИ.

15 мая 2018 года среди читателей телеграм-канала «Каршеровод», посвященного шерингу, был проведен опрос о том, как лучше называть новый сервис: самокатшеринг, кикшеринг или кикскутершеринг. За кикшеринг проголосовали 69% респондентов.

Источники 

Аренда транспортных средств
Самокаты
Электросамокаты